Gramp ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Gramp, Bildhauer des 16. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Gramp Rock, kleine unbewohnte Insel der Andreanof Islands, die zu den Aleuten gehören
 Kramp